Kamińscy herbu Cholewa – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Korzbok – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Przerowa – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Świnka – polski ród szlachecki
 Kamińscy herbu Żnin – polski ród szlachecki